Antoni Teofil Reutt (1861–1929) – doktor weterynarii
 Antoni Reutt (1861–1917) – podpułkownik, dowódca Legionu Puławskiego